Agnes van Poitou (1024-1077), vrouw van keizer Hendrik III
Agnes van Poitou (-1097), vrouw van Peter I van Aragón
Agnes van Poitou (1110-1157), vrouw van Amalrik V van Thouars